Kåre kan henvise til flere artikler:

 Kaare – et mandsnavn
 Kåre (krebsdyr) – et krebsdyr
 Kåre (Drengene fra Angora) – Figur fra Drengene fra Angora
 Kåring (dyreavl)

Se også
 Kårde – et våben